Соревнования по фристайлу в рамках зимней Универсиады 2017 года прошли с 29 января по 8 февраля 2017 года в казахстанском городе Алма-Ата. Разыграно 9 комплектов наград.

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанные соревнования

Медальный зачёт во фристайле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2017
 Расписание Универсиады 2017

Зимняя Универсиада 2017
2017